Liste der Mitglieder des 2. Sächsischen Landtages (1994–1999)

Präsidium

Landtagspräsident und Vizepräsidenten 
 Landtagspräsident: Erich Iltgen (CDU)
 1. Vizepräsident: Heiner Sandig (CDU)
 2. Vizepräsidentin: Andrea Hubrig (CDU)

Fraktionsvorsitzende 
 CDU-Fraktion: Fritz Hähle
 PDS-Fraktion: Peter Porsch
 SPD-Fraktion: Karl-Heinz Kunckel

Abgeordnete

Quelle 
 Stat. Landesamt Sachsen

Sächsischer Landtag
 04